Khövsgöl kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Chövsgöl (provins), 
 Hövsgöl (distrikt i Mongoliet), Dornogobi, 
 Chövsgöl, sjö 

Robotskapade Mongolietförgreningar